Cette page liste les footballeurs ayant disputé depuis 1926 au moins un match sous les couleurs de l'équipe de République d'Irlande de football et de l'équipe de l’État libre d'Irlande qui l'a précédée d'un an.

La Association irlandaise de football (IFA) est créée à Belfast en 1880, bien avant donc la partition de l'Irlande. La première équipe d'Irlande de football est donc sélectionnée par l'IFA et est composée de joueurs de toute l'île d'Irlande. Avec les velléités d'indépendance des irlandais, la situation évolue grandement à partir de la création de l'État libre d'Irlande puis de l'État d'Irlande. Une Fédération d'Irlande de football (FAI) est créée à Dublin en 1921. Elle organise elle aussi une sélection nationale composée de joueurs issus là aussi de l'ensemble de l'île d'Irlande même si au fil du temps son recrutement se fera au sein de l'État nouvellement créé. Cette situation perdure jusqu'en 1950. Cette année-là la FAI porte plainte auprès de la Fédération internationale de football association contre l'IFA. L'organisme international de régulation du football décide alors de trancher une bonne fois pour toutes : les deux équipes doivent restreindre leur recrutement à leur seule entité étatique et aucune des deux équipes ne portera le nom d'Irlande, l'équipe de l'IFA devenant l'équipe d'Irlande du Nord et celle de la FAI devenant celle de la République d'Irlande.

Entre 1921 et 1950, des footballeurs irlandais ont donc pu être sélectionnés par l'une ou l'autre fédération. Ils sont dits doubles internationaux.

Notes et références

Fiches national-football-teams.com

Irlande